Tilly of Bloomsbury – film del 1921 diretto da Rex Wilson
Tilly of Bloomsbury – film del 1931 diretto da Jack Raymond
Tilly of Bloomsbury – film del 1940 diretto da Leslie S. Hiscott
Tilly of Bloomsbury – film tv del 1948 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)